

Cette liste présente les biens culturels d'importance nationale dans le canton de Saint-Gall. Cette liste correspond à l'édition 2009 de l'Inventaire Suisse des biens culturels d'importance nationale (Objets A) pour le canton de Saint-Gall. Il est trié par commune et inclus : 77 bâtiments séparés, 14 collections, 20 sites archéologiques et un cas particulier.

Inventaire 

|}

Voir aussi

Articles connexes 
 Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale

Liens externes 
 .

biens importance nationale